Драйв ( — «рушій, привод», «прагнення, наснага») — багатозначний термін:

 Драйв — інстинктивний потяг.
 Драйв — манера співу та інструментальної гри, особливо часто використовується в рок-музиці.
 «Драйв» — американський художній фільм 1997.
 «Драйв» — американський драматичний трилер режисера Ніколаса Вайндінґа Рефна, що вийшов 2011 року.
 «Драйв» — музичний журнал.
 «Драйв» — кабельний і супутниковий телеканал.

Див. також 
 Драйв-Тайм